Gottesgab steht für

 Gottesgab (Uehlfeld), Ortsteil des Marktes Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Gottesgab, deutscher Name von Boží Dar, Stadt im böhmischen Erzgebirge, Tschechien
 Hüttenwerk Gottesgab, Fichtelberg, Oberfranken (1602–1859)

Siehe auch:
 Gottesgabe